„Наш човек” је југословенски и словеначки филм први пут приказан 11. јуна 1985. године. Режирао га је Јоже Погачник а сценарио су написали Жарко Петан и Јанез Повсе.

Улоге 

|-
|Јожица Авбељ || 
|-
|Миха Балох || 
|-
|Иво Бан || Борис 
|-
|Данило Бенедичич || 
|-
|Марјан Бенедичић || 
|-
|Деметер Битенц || 
|-
|Миранда Цахарија || Соња 
|-
|Марко Дерганц || 
|-
|Ленча Ференчак || 
|-
|Томислав Готовац || 
|-
|Бране Грубер || 
|-
|Тоне Хомар || 
|-
|Весна Јевникар || Барбара 
|-
|Борис Јух || Милан 
|-
|Јанез Класинц || 
|-
|Борис Краљ || 
|-
|Андреј Курент || 
|-
|Гојмир Лешњак || 
|-
|Бине Матох || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Деса Муцк || 
|-
|Кристијан Муцк || 
|-
|Андреј Нахтигал || 
|-
|Мајда Потокар || Бригита 
|-
|Ана Рајх || 
|-
|Јанез Рохачек || 
|-
|Душан Скедл || 
|-
|Божо Спрајц || 
|-
|Љубомир Стаменковић || 
|-
|Бранко Стурбеј ||
|-
|Мајолка Сукље || 
|-
|Јагода Товирац || 
|-
|Матјаж Турк || 
|-
|Алеш Валич || Љубо 
|-
|Даре Валич || 
|-
|Полона Ветрих || 
|-
|Бранко Завршан || Иво 
|}

Спољашње везе 
 
Филмови 1985.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови